Limbe oder Limbé ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:

 Limbé (Haiti)
 Limbé (Arrondissement) in Haiti
 Limbe (Kamerun)